Manhattan Project kan avse:

Manhattanprojektet – kodnamnet på USA:s  forsknings- och utvecklingsprogram för framtagning av atombomben 1942-1945.
The Manhattan Project (film) – en amerikansk film från 1986
Manhattan Project (låt) – en sång från 1985 av Rush på albumet Power Windows
Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project – ett dataspel från 1991
 Duke Nukem: Manhattan Project – ett dataspel från 2002